Iwan Pietrow (1896–1958)
 Iwan Pietrow (1914–1985)
 Iwan Pietrow (1915–2007)
 Iwan Pietrow (1918–2000)